Kepler-30 — звезда в созвездии Лиры. Находится на расстоянии около 4566 световых лет от Солнца. Вокруг звезды обращаются, как минимум, три планеты.

Характеристики 
Kepler-30 — солнцеподобная звезда главной последовательности 15,4 видимой звёздной величины. Её масса и радиус практически идентичны солнечным. Температура поверхности составляет приблизительно 5498 кельвинов. Kepler-30 вдвое моложе Солнца — её возраст составляет 2 миллиарда лет, поэтому звезда отличается высоким уровнем активности. На её диске встречаются пятна, аналогичные солнечным, но гораздо большей площади, период вращения звезды оценивается в 16 ± 0,4 земных суток. Наличие пятен приводит к квазипериодическим вариациям блеска звезды амплитудой около 1,5%.

Планетная система 

В 2012 году группой астрономов, работающих с данными, полученными орбитальным телескопом «Кеплер», было объявлено об открытии сразу трёх планет в системе. Все они представляют собой газовые гиганты — планеты с обширной атмосферой и горячим ядром, не имеющие твёрдой поверхности.

Самая внутренняя планета, Kepler-30 b, находится очень близко к родительской звезде, на расстоянии всего 0,18 а.е., период обращения планеты вокруг звезды составляет около 29 суток. По массе и размерам она сходна с Нептуном, но, в отличие от него, эффективная температура её очень высока.

Планета Kepler-30 c по размеру на 10 % больше Юпитера и примерно вдвое массивнее его. Она обращается от родительской звезды на расстоянии 0,3 а.е., — и поэтому её атмосфера тоже сильно разогрета. Планеты Kepler-30 b и Kepler-30 c находятся во взаимном орбитальном резонансе 2:1.

Третья планета, Kepler-30 d, немного превосходит по массе Нептун, а по размеру близка к Сатурну. В результате, средняя плотность планеты оказывается очень низкой — 0,19 г/см³. Полный оборот вокруг звезды Kepler-30 d совершает за 143 суток.

Все три спутника в этой планетной системе и сама звезда Кеплер-30 вращаются в одной плоскости. Наклон оси вращения звезды — 4±10°, наклоны же орбит планет не превышают двух градусов. Этим система Кеплер-30 напоминает Солнечную систему.

Примечания

Ссылки 
 Пресс-релиз на сайте телескопа 
 Kepler-30 в Энциклопедии экстрасолнечных планет
 Kepler-30 на сайте Планетные системы
 "Кеплер" обнаружил 11 новых планетарных систем, Lenta.ru

Планетные системы